Lomami – rzeka w Demokratycznej Republiki Konga
 Lomami – prowincja Demokratycznej Republiki Konga